Nenad Bjeković – calciatore jugoslavo nato nel 1947
Nenad Bjeković – calciatore serbo nato nel 1974.